MFB steht für:
 Märkischer Fußball-Bund, ehemaliger Fußballverband aus Berlin
 Mennonitisches Friedenszentrum Berlin
 Metropolitan Fire Brigade, ehemaliger Name der London Fire Brigade
 Metropolitan Fire Brigade, Berufsfeuerwehr von Melbourne, Australien
 Mumbai Fire Brigade, Berufsfeuerwehr von Mumbai, Indien
 MFB MeinFernbus, Fernbusunternehmen aus Berlin
 Missionswerk Frohe Botschaft, ehemals Missionstrupp Frohe Botschaft
 The Monthly Film Bulletin, Periodical des British Film Institutes, seit 1991 vereint mit Sight & Sound
 Bahnhof Fürstenfeldbruck (DS100-Code), Bahnhof von Fürstenfeldbruck an der Bayerischen Allgäubahn
 Monfort Airport (IATA-Code), Flugplatz von Monfort (Kolumbien), Departamento del Vaupés, Kolumbien
 Motional Feedback, Rückkopplungskontrolle (oder ein Beschleunigungsgegenkopplungs-Prinzip) von Philips für Hi-Fi-Lautsprecher

mfb steht für:
 Bangka (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesischen Sprache auf der Insel Bangka vor Sumatra

Abkürzung